TIL eller Til kan vara

 Tromsø IL, en fotbollsklubb i Norge
 Til, en ort i Sigtuna kommun